Высшая лига чемпионата Латвии по хоккею (с 2017 года — Хоккейная лига Optibet; ; Optibet hokeja līga) — главная хоккейная лига Латвии. Основана в 1931 году, восстановлена в 1991. Проведением чемпионата занимается Федерация хоккея Латвии.

История 
Первый чемпионат в Латвии был разыгран в 1931 году среди 9 команд, разделённых на две зоны — Рижскую и Лиепайскую. В Рижской зоне играло 6 команд — «Юнион», ЛСБ, РФК, АСК Рига, «Университатес Спортс» и «Кайзервальд». В Лиепайской зоне участвовало 3 команды — «Олимпия», ЛТК И АСК Лиепая. В финале играли победители зон. В первом сезоне ими стали «Юниорс» и «Олимпия». Первым в истории чемпионом страны стали рижане, выигравшие матч со счётом 14:1.

В 1934 году оба чемпионата были объединены.

Во время Второй мировой войны в лиге выступали три команды. После войны чемпионат Латвии был заменён на чемпионат ЛССР по хоккею с шайбой.

После восстановления независимости Латвии лига была воссоздана. Девяностые годы характеризуются большим числом команд в чемпионате — до двадцати.
В 1999 году в лиге дебютировал лиепайский «Металлург», уже в первый сезон выиграв чемпионский титул. В 2000 году с победы в лиге дебютировал клуб «Рига 2000». В 2007 году главным спонсором чемпионата стала компания Самсунг, вследствие чего чемпионат стал именоваться «Самсунг Премьер-лига». С 2003 по 2012 годы в лиге играла литовская команда «Энергия». В сезоне 2007/08 также приняла участие эстонская команда «Тарту Даймондс». Некоторые латвийские команды в это время также параллельно играли и в Белорусской экстралиге.

Из-за экономического кризиса в Латвии в 2009 году большинство команд турнира оказались расформированы, или им был сокращён бюджет, из-за чего в 2009—2013 годах уровень чемпионата заметно падает. В 2009 году был расформирован «Рига 2000», в 2011 за ним следовал «АСК/Огре», в 2012 — «ДХК Латгале», а в 2013 из-за финансовых проблем закончил существование лиепайский «Металлург». С семью чемпионскими титулами лиепайский «Металлург» был и остаётся самой титулованной командой.

В чемпионатах 2013—2015 годов дебютируют новосозданные «Курбадс», «Мого» и «Лиепая», которые возродили интерес к чемпионату. Выросла посещаемость турнира. В дебютном сезоне 2015 года «Мого» выиграл чемпионский титул. Сезоны 2015/16 и 2016/17 стали первыми, где понадобились 7 игр для того, чтобы выявить чемпиона.

Летом 2017 года главным спонсором чемпионата стала фирма Optibet, вследствие чего чемпионат стал именоваться «Хоккейная лига Optibet». В 2022 к турниру присоединяется «Динамо» (Рига), покинувшее Континентальную хоккейную лигу на фоне вторжения России на Украину. Также присоединяются 3 литовские команды: возвращается «Энергия», дебютируют «Каунас Сити» и «7bet-Hockey Punks».

Чемпионы

См. также 
 Независимая любительская хоккейная лига

Ссылки 
 Федерация хоккея Латвии (LHF)
 Латвийский хоккей

Хоккейные лиги
Соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
хоккей